Campionato Sammarinese di Calcio 2017/2018 var den 33:e säsongen sedan starten. Säsongen startade 8 september 2017 och avslutades 23 maj 2018.

Tabeller

Poängtabeller

Grupp A

Grupp B

Resultattabell

Slutspel

Källor
 Officiell hemsida

2017 i San Marino
2018 i San Marino
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018